Gurun (Harau), een bestuurslaag in Indonesië
 Gurun (Maleisië), een plaats
 Gurun (Sungai Tarab), een bestuurslaag in Indonesië
 Gürün (Turkije) (doorverwijspagina)